Доган (: сокол) — фамилия турецкого происхождения. Известные носители:

 Доган, Айдын — турецкий миллиардер, владелец Dogan Group.
 Доган, Ахмед Демир (род. в 1954) — болгарский политик, основатель и лидер политической партии Движение за права и свободы.
 Доган, Дениз (род. 1979) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Доган, Джелал (впоследствии сменил фамилию на Атик) — турецкий борец, чемпион мира, Европы и олимпийских игр.
 Доган, Зехра (род. 1989) — турецкая журналистка курдского происхождения.
 Доган, Мазлум (1955—1982) — один из основателей Рабочей партии Курдистана.
 Доган, Муслюм (род. 1959) — турецкий политик.
 Доган, Мустафа (род. 1976) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Доган, Онур (род. 1987) — тайваньский футболист турецкого происхождения.
 Доган, Рыза (1931—2004) — турецкий борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Доган, Селина (род. 1977) — турецкий политик.
 Доган, Харун (род. 1976) — турецкий борец вольного стиля.

Организации 
 Информационное агентство «Доган» (DHA) — турецкое информационное агентство